Ни́на — личное имя, фамилия и топоним:

  — женское имя.
 Нина (ок. 280 — 335) — христианская равноапостольная святая, просветительница Грузии.
 (779) Нина — астероид главного пояса, открытый в 1914 году Г. Н. Неуйминым и названный в честь сестры.
 «Нина» — нелегальная типография РСДРП, организованная в 1901 году в Баку.

В культуре и искусстве

В театре 
 «» — опера Николя Далейрака на либретто  (Париж, 1786). Её интерпретации:
 «» — опера Джованни Паизиелло на либретто Джанбатиста Лоренци и Джузеппе Капрани (Казерта, 1789).
 «Нина» — балет Винченцо Галеотти (Копенгаген, 1802).
 «Нина» — балет Луи Милона на музыку Луи Персюи (Париж, 1813).

В кинематографе и на телевидении 
 «Нина» — фильм режиссёра Р. Джагерта (ФРГ, 1956).
 «Нина» — художественный фильм о подвиге Нины Сосниной (СССР, 1971). 
 «Нина» — 8-серийный сериал 2001 года Владимира Краснопольского и Валерия Ускова.
 «Нина» — вольная экранизация романа «Преступление и наказание» (Бразилия, 2004).
 «Нина» — 16-серийный сериал 2022 года Егора Чичканова, Дмитрия Литвиненко и Карины Чувиковой.

В музыке 
«Нина» — песня белорусской и советской панк-рок группы «Ляпис Трубецкой».

Фамилия 
 Нина, Лоренцо (1812—1885) — итальянский куриальный кардинал.

Топоним 
 Нина — крупнейший город графства Северный Типперэри, Ирландия.
Нина — город в округе Уиннебейго штата Висконсин, США
 Нина — хутор в Волоконовском районе Белгородской области, Россия.
Нина — деревня в волости Пейпсиээре уезда Тартумаа, Эстония.

См. также 
 Ниночка